Deloye ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Deloye (1837–1909), französischer General der Artillerie
 Gustave Deloye (1838–1899), französischer Bildhauer

Siehe auch:

 Deloy